Å steht für:
 Å, einen Buchstaben des lateinischen Schriftsystems
 Ångström (Einheit), eine Längeneinheit

Å (veraltet Aa) bedeutet in skandinavischen Sprachen „Bach“ beziehungsweise „kleiner Fluss“ und ist häufig Bestandteil von Toponymen – meist als Suffix (wie z. B. in Grenå), seltener auch einzeln stehend verwendet wie im Namen folgender Orte in Norwegen:
 Å i Andøy
 Å i Lofoten, ein Ort auf der Ostseite der Lofoteninsel Moskenesøy
 Å i Meldal
 Å i Åfjord

Siehe auch:
 A (Begriffsklärung)